«Alfonso Sánchez» - conjunto del nombre propio Alfonso y el apellido Sánchez - puede referirse a las siguientes personas:

Artistas 
 Alfonso Sánchez García (1880-1953), fotógrafo español.
 Alfonso Sánchez Portela (1902-1990), fotógrafo español.
 Alfonso Sánchez Fernández (1978-), actor y director español.

Deportistas 
 Alfonso Sánchez Melenchón (1948-), futbolista español.
 Alfonso Sánchez Delgado (1987-), baloncestista español.

Escritores 
 Alfonso Sánchez Arteche (1952-), escritor e historiador mexicano.

Profesores universitarios 
 Alfonso Sánchez-Tabernero (1961-), catedrático español de Empresa Informativa, y actualmente Rector de la Universidad de Navarra.

Periodistas 
 Alfonso Sánchez Martínez (1911-1981), periodista y crítico de cine español.
 Alfonso Sánchez Izquierdo (1949-), periodista español.
 Alfonso Sánchez García (1956-), periodista radiofónico español.

Políticos 
 Alfonso Sánchez de Portugal (h.1289-1329), noble de Portugal, hijo de Dionisio I de Portugal.
 Alfonso Sánchez Herrera (1946-2019), político español - Alcalde de Jaén (1989-91, 1995-99).
 Alfonso Sánchez Anaya (1941-), político mexicano - Gobernador de Tlaxcala (durante 1999-2005).
 Alfonso Sánchez de Castro (1963-), político español - concejal en el Ayuntamiento de Valladolid.
 Alfonso Sánchez Fisac (1986-), político español - Diputado del Parlamento de Cataluña - Concejal en el Ayuntamiento de Tosa de Mar.

Religiosos 
 Alfonso Sánchez de Moscoso, más conocido como Alonso Sánchez de Moscoso (m. 1367). Obispo de Mondoñedo y arzobispo de Santiago de Compostela.